Wirkspektrum steht für:
 das Wirkspektrum der Photosynthese, siehe dazu Photosynthetisch aktive Strahlung
 die Bandbreite der Wirkung in der Pharmakologie